Moby Dick – powieść Hermana Melville’a

Filmy 
 Moby Dick – film niemy z 1926 roku
 Moby Dick – film z 1930 roku
 Moby Dick – film z 1956 roku
 Moby Dick – film z 1978 roku

Miniseriale 
 Moby Dick – miniserial z 1998 roku
 Moby Dick – miniserial z 2011 roku

Inne 
 Moby Dick – instrumentalny utwór zespołu Led Zeppelin
 Moby Dick – kantata Bernarda Herrmanna
 Moby Dick – musical z 1992
 Moby Dick – opera z 2010
 Moby Dick – serbski zespół muzyczny